Adolf I van der Mark, graaf van Mark 
 Adolf II van der Mark, graaf van Mark  
 Adolf III van der Mark, graaf van Mark, vorst-aartsbisschop van Keulen (als Adolf II van Keulen)  
 Adolf van der Mark (bisschop), bisschop van Luik (als Adolf II van Luik)